Jakimowce – wieś na Ukrainie w rejonie łanowieckim należącym do obwodu tarnopolskiego.
 Jakimowce – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna.